

História 
A Guarda Civil de Limeira foi criada em 1965, era uma corporação pequena e chamava-se Guarda Noturna. O lema da Guarda Civil de Limeira, gravado em seu brasão, é: "Patrulheiro, protetor e amigo". Em 1976 houve a extinção desta corporação e seus profissionais foram engajados na Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro, porém alguns profissionais permaneceram no município, mas com a denominação de vigilante patrimonial, posteriormente através da Lei nº. 2, de 24 de novembro de 1983 foi criada a Guarda Municipal de Limeira pelo então prefeito Jurandyr da Paixão de Campos Freire, está inserida na Constituição Federal através do Capitulo III da Segurança Publica, artigo 144, oitavo parágrafo: "Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei".

A Guarda Municipal de Limeira, anteriormente estava ligada a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Patrimônio anexa a Secretaria dos Negócios Jurídicos, com a crescente demanda por maior funcionalidade das atividades da Guarda Municipal se fez necessário o desmembramento das Secretarias e a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Limeira através da Lei complementar nº 338 de 12 de abril de 2005.

Atribuições 
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira possui oficialmente atribuições que vão além da proteção ao patrimônio público, antes prevista na Constituição Federal. Da aplicação de multas de trânsito a proteção à vida, como previsto na Lei nº13.022/2014 sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT) em 08 de agosto de 2014. A novidade consiste na criação do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Com a aprovação do texto, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), a categoria ganha direito ao porte de arma (o que em Limeira já é assegurado por decisão judicial) e à estruturação em carreira única, com progressão funcional. Conforme a Lei, as guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados, mas sua estrutura hierárquica não poderá ter denominação idêntica a das forças militares. Entre as diversas competências dessas corporações, consta o encaminhamento ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, do autor da infração, preservando o local do crime. A guarda municipal poderá ainda auxiliar na segurança de eventos e atuar na proteção de autoridades. Ações preventivas também poderão ser exercidas por essa corporação.

Organograma da Secretaria de Segurança Pública de Limeira 
A Secretaria passou a contar com organograma diferenciado e descentralizado constando os seguintes departamentos:

 I. Diretoria Administrativa;
 II. Diretoria Operacional.

Deste novo organograma os Guardas Civis Municipais estão divididos em equipes como Pelotão Escolar, Pelotão Ambiental, Grupamento Operacional, Grupamento Ciclístico , ROMU, Canil, além de Corpo de Vigilantes que presta serviço desarmado em locais de baixo risco. Têm-se ainda Guardas Civis Municipais prestando serviços junto ao Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Polícia Civil e Defesa Civil.

Com o Advento da criação da Matriz Curricular da SENASP houve a necessidade de se modernizar os processos de formação e aprimoramento dos Guardas Civis, assim, através da Lei Nº4152/07 de 20 de junho de 2007, que institucionalizou a Academia Preparatória de Guardas Municipais de Limeira, conseguiu-se maior autonomia para formatação e realização dos cursos da Guarda Civil de Limeira mediante as novas exigências tanto da Matriz Curricular quanto das normativas da Policia Federal quanto ao uso da arma de fogo.

Dentro desta nova realidade, além da Formação e Aprimoramento dos aproxidamente 320 Guardas Civis de Limeira, a Academia começou a receber solicitações das Guardas Municipais da região para auxiliarem em seus processos formativos, onde até a presente data foi responsável pela formação profissional de 12 municípios de nossa região. Saliento que os instrutores da Academia Preparatória de Limeira participam ativamente de vários processos formativos em outras corporações como instrutores e/ou palestrantes convidados, além de estar sempre engajados em projetos de prevenção a violência, em suas diversas formas.

Com a reestruturação e descentralização da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Guarda Civil de Limeira, iniciou-se um processo de investimento para modernização e operacionalização das ações da Guarda Civil Municipal, sempre focado e embasado nos interesses do PRONASCI, alinhando assim as propostas federais com a realidade do município, temos desenvolvido ações preventivas com intuito de se promover formas diferenciadas de se pensar e a segurança pública.

Divisões da Guarda Civil de Limeira

= Administrativa 
Sob a direção do Diretor Administrativo, a Divisão Administrativa da Guarda Civil Municipal de Limeira é composta hoje por 6 Funcionários. Sendo o Coordenador Administrativo e mais 5 Guardas Civis que colaboram nas atividades administrativas. A Divisão Administrativa é responsável por trabalhar com as informações que sejam relevantes para os Guardas Civis Municipais. Todos os procedimentos, normas, entre outras informações a serem seguidos pelos Guardas referentes a conduta e melhoria de serviço, fica a cargo da Divisão Administrativa.

Operacional 
Sob a direção do Diretor de Segurança Pública e do Coordenador de Segurança Pública, a divisão Operacional é responsável por todas as equipes que trabalham na rua, sejam viaturas e guardas operacionais, táticos ou aqueles que trabalham em próprios municipais. Toda a responsabilidade de encaminhar viaturas para bairros com maior incidência de crimes, fica a cargo da parte Operacional sob intermédio do COP (Central de Operações).

Academia 
A Academia Preparatória de Guardas Municipais de Limeira foi criada através da Lei Municipal nº 4.152/2007. No decorrer de sua história a Academia de Limeira vem prestando relevantes serviços a comunidade Limeirense e das cidades adjacentes a Limeira, pois desenvolve treinamentos técnicos científicos e práticos com vista a formar profissionais de Segurança Pública completos de forma  atender os anseios e as necessidades da população.
Pautada por uma visão dialética de ensino nossos cursos e treinamentos são desenvolvidos de acordo com as legislações vigentes e especificas principalmente com relação ao Uso Legal e Progressivo da Força, principiando pela uma visão do policiamento comunitário de acordo com as normas da Secretária Nacional de Segurança Pública tendo como principio norteador de suas ações a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais.

Desde sua criação já formou, treinou e capacitou profissionais de diversas instituições de Segurança Pública Municipal das quais citamos: Guardas Municipais de Americana, Holambra, Artur Nogueira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pedreira, Piracicaba, Iracemápolis, Nova Odessa, Brotas, Rio Claro, Conchal, Jundiaí, Porto Ferreira, Sumaré, entre outras.
Conta com corpo docente próprio altamente qualificado, formados pelas principais escolas do país e do exterior, com cursos realizados e reconhecidos internacionalmente, nossos profissionais são constantemente convidados a participarem de palestras, estudos direcionados, workshops e cursos em todo Brasil. Principiam pela educação continuada mantendo-se em constante crescimento evolutivo, sempre buscando novos e modernos conceitos e conhecimentos para enriquecer os cursos ministrados, pois acreditamos que o processo de crescimento do profissional de segurança pública nunca cessa, mas sim deve sempre evoluir da mesma forma como a sociedade em que esta inserido também evolui.
Apresentamos alguns dos cursos já ministrados em nossas dependências:

 Curso de Formação de Guardas Civis Municipais.
 Curso de Aprimoramento de Guardas Civis Municipais.
 Curso de Técnicas e Tecnologias menos letais de atuação.
 Curso de Armamento e Tiro (Pistola Calibre .380, Gauge 12, Revólver Calibre .38, Carabina .38).
 Curso de Técnicas e Salvamento em Altura.
 Curso de Técnicas e Salvamento Aquático.
 Curso de Aprimoramento para Agentes de Defesa Civil.
 Curso de Técnicas e Táticas Operacionais.
 Curso de Sobrevivência, Busca e Resgate.
 Curso de Policiamento Comunitário.
 Curso de Combate Policial.

Pelos cursos que realiza a Academia já ganhou reconhecimento, tornando-se referência no tocante ao ensino em Segurança Pública Municipal. Assim acreditamos que somente com profissionais, preparados e qualificados poderemos mudar a realidade.

Defesa Civil 
A Defesa Civil é a organização de toda a sociedade para a autodefesa por meio de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Uma comunidade bem preparada é aquela que tem mais chances de enfrentar situações adversas.

 Promover a integração da Defesa Civil Municipal com entidades públicas e privadas, e com órgãos regionais, estaduais e federal;
 Estudar, definir, e propor normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e assistência da população e recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas por fatores diversos.
 Participar e colaborar com programas coordenados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil;
 Sugerir obras e medidas de proteção com o intuito de prevenir ocorrências graves.
 Promover campanhas educativas junto às comunidades, e estimular o seu envolvimento, motivando atividades relacionadas com a Defesa Civil;
 Estar atenta às informações de alerta dos órgãos competentes, para executar planos operacionais em tempo oportuno;
 Comunicar aos órgãos superiores quanto a produção, o manuseio ou o transporte de produtos de alto risco. Puserem em perigo a população;
 Estabelecer intercâmbios de ajuda, quando necessário, com outros municípios.

Viaturas 
A Guarda Civil Municipal de Limeira e a Defesa Civil, contam hoje com mais de 30 viaturas equipadas entre veículos e motocicletas preparadas para o trabalho de patrulhamento e rondas ostensivas, estes são os modelos:
 Space Fox
 SW4 Hilux
 Palio Weekend
 Gol
 Voyage
 Sprinter
 Amarok
 Prisma
 Micro-ônibus COMIL equipado com câmeras e monitores
 Motocicletas XRE
 Motocicletas Falcon

Grupamentos da Guarda Civil de Limeira

Pelotão Ambiental 
O Pelotão Ambiental de Limeira foi criada em 20 de março de 2002 através do decreto 083/2002. A função dele é o patrulhamento rural, visando crimes como roubo, furto entre outros. Também tem como função primordial, a fiscalização e a proteção da fauna no município de Limeira. Hoje, o Pelotão Ambiental, é composto por 18 homens e 3 viaturas, sendo duas S-10 Cabine Dupla traçada e um veículo Palio Weekend traçada, que servem para exercer o policiamento e a proteção aos mananciais e fauna desse município, apoiando a fiscalização, os órgãos de segurança, bem como a Secretaria de Meio  Ambiente e Biodiversidades do Município. O foco principal do Pelotão Ambiental é a proteção à biodiversidade do município de Limeira.

Grupamento Ciclístico 
Grupamento Ciclístico foi criado, especialmente, para o patrulhamento de praças, áreas comerciais e eventos diversos. O Grupamento Ciclístico teve uma grande aceitação da população e perfeita sintonia com os jovens. Possui um custo reduzido de manutenção e excelente agilidade nas áreas de intenso tráfego de veículos. Seus integrantes são treinados para lidar com as situações e equipados com tecnologias não letais.

ROMU 
É o grupamento tático-operacional , formado por veículos SW4 Hilux e Motocicletas XRE e Falcon, que contam com um grande poder ostensivo. Seus integrantes, utilizam armamentos de grosso calibre  e demais equipamentos para situações de confronto, munidos principalmente,  de tecnologias não letais. É destinado ao patrulhamento em bairros específicos, onde a incidência de crimes é maior. O grupo também realiza ações em conjunto com a Polícia Civil, Militar e demais órgãos da Administração Pública. Seus integrantes receberam treinamento especial das forças policiais de elite do estado de São Paulo.

Operacional 
O grupamento operacional é composto pelo maior número de viaturas e realiza o patrulhamento mais próximo da população e dos comerciantes, em geral, as guarnições são compostas por duplas de agentes. A importância deste grupamento é destacado pela sua alocação em setores específicos, que os possibilita um conhecimento mais aprofundado das especificidades de cada bairro.

GCM dobra produtividade e intensifica combate ao crime entre 2013 e 2014 
A Guarda Civil Municipal aumentou a produtividade em todas as ocorrências atendidas no ano passado. Os destaques ficaram para o número de flagrantes e apreensões de adolescentes, com alta de 45,12%, subindo de 297 ocorrências em 2013 para 431, e de pessoas presas, indo de 224 para 340 – um acréscimo de 51,79%. Somado ao número de adolescentes apreendidos, foram 514 detidos, uma média de um criminoso preso e/ou apreendido a cada 17 horas.
 
Os resultados mostram uma nova postura da GCM, segundo o secretário de Segurança Púbica e Defesa Civil: “O ano retrasado foi de muito planejamento e começamos a investir forte em segurança, o que vem surtindo efeito”, afirmou.
 
Como exemplo, o secretário citou a vinda de mais veículos para auxiliar no policiamento preventivo, com 30 viaturas auxiliando no patrulhamento, a contratação de mais guardas-civis municipais, com 320 homens e mulheres compondo o efetivo, e, mais recentemente, o início do funcionamento da Muralha Digital, que conta com 41 câmeras inteligentes para monitorar pontos estratégicos da cidade.
 
"As câmeras estão operando e já obtivemos resultados positivos. Também estamos investindo bastante no treinamento dos GCMs", disse o secretário. Outra novidade implantada no ano passado foi a criação do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), que reúne representantes das forças policiais, secretarias municipais e conselhos para discutir estratégias de segurança.
 
Em paralelo, existe uma melhor comunicação com a GCM por meio do telefone 153, que passou a ser gratuito. O número de boletins de ocorrência registrado pela GCM aumentou de 931 em 2013 para 1.551 no ano passado, 66,6% a mais, chegando a 2.482 BOs em dois anos.

Tráfico 
O combate às drogas também foi intensificado. A quantidade de entorpecentes apreendida pulou de 79 kg para 553,8 kg, uma alta de 600%, bem como o valor estimado tirado das ruas, que chegaria a R$ 11 milhões em 2014 contra R$ 1,58 milhão do ano anterior. Do mesmo modo, houve um aumento de 23,94% no número de flagrantes de tráfico, que passaram de 213 para 264 no comparativo entre 2013 e 2014. A GCM ainda dobrou o número de armas de fogo apreendidas, retirando das ruas 22 armas no ano passado contra 11 do ano anterior, e aumentou em 54,84% a apreensão de caça-níqueis, com 192 máquinas localizadas no ano passado, enquanto em 2013 foram 124.

"Para este ano, esperamos manter o ritmo de trabalho. Há vários projetos em andamento para melhorarmos ainda mais os números", declarou o secretário.

Guarda Civil de Limeira é a quarta mais produtiva do estado de São Paulo 
A Guarda Civil Municipal de Limeira é a quarta em volume de registros de ocorrência do Estado de São Paulo entre municípios com corporação. No ano passado, a GCM registrou 1.311 ocorrências, ficando atrás apenas de Barueri (1.550), Campinas (1.550) e a cidade de São Paulo (3.836). Foi a primeira vez que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulga dados separados por corporação. A produtividade da GCM de Limeira ficou a frente de cidades da região, como Piracicaba (1.161), Americana (1.080), Paulínia (964), Mogi Guaçu (736), Santa Bárbara d´Oeste (710).

A ação focada e rápida da GCM permitiu que o taxista Adir Fernandes da Silva, 55, recebesse seu veículo Prisma de volta somente duas horas após o roubo do mesmo. Ele trabalhava no ponto do Terminal Rodoviário de Limeira, por volta das 20h, quando recebeu uma chamada para buscar passageiro no Jardim Bela Vista, mas logo que as duas pessoas entraram no carro foi anunciado o assalto. O homem que estava no banco de trás do carro encostou o que seria uma arma na cabeça do motorista. Ele foi deixado a pé e sem celular no bairro Lagoa Nova. Os ladrões ainda levaram R$ 250 do taxista.

"Logo que achei um telefone, liguei para meu filho que foi me buscar com outro carro. Quando ele chegou, eu peguei o celular dele e liguei para um guarda conhecido, que passou para a Central de Operações Integradas (COI) que localizou o carro. Também liguei para a PM que disse que já tinha sido avisada pela Guarda", diz Fernandes da Silva.

O carro foi localizado e os suspeitos presos em aproximadamente duas horas. Com exceção do taxímetro que foi quebrado, tudo foi recuperado. Inclusive o dinheiro da vítima, o que foi um alívio porque o veículo foi comprado com subsídio federal e com o roubo o taxista ficaria sem poder comprar outro carro.

"A Guarda é excelente. Não quero desfazer das polícias, porque todas são muito boas, mas quem serve os taxistas aqui na rodoviária é a Guarda. Toda vida foi assim", explicou o taxista.

Nova polícia 
Desde 2014, a lei federal n. 13.022/14 institui as normas gerais das guardas municipais, que vão desde a preservação da vida, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força.

"Antes, não tínhamos o dispositivo legal para fazer o trabalho policial, além disso a nova lei estabelece o repasse de recursos pelo Governo do Estado para as guardas", diz o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

Para o secretário, os números demonstram a capacidade que as guardas têm para ajudar na segurança do cidadão. "A Guarda é acionada para todos os tipos de ocorrências das mais simples às mais complicadas, sendo que muitos atendimentos não geram ocorrência", diz o secretário.

Desde 2013, a GCM de Limeira vem recebendo investimentos que vão desde o aumento do efetivo até a implantação do sistema de monitoramento eletrônico Muralha Digital. No início da gestão do atual prefeito, a GCM tinha apenas uma viatura em funcionamento e o restante da frota no conserto. Atualmente, a Corporação utiliza viaturas locadas, que são substituídas em caso de avarias, o que significa que o patrulhamento não para. Além disso, por força de contrato, a empresa realiza manutenções preventivas e corretivas periodicamente. “Com esse sistema de locação de viaturas, a empresa que fornece o serviço mantém a viatura em condições de uso e ainda responde por todas as adaptações necessárias para o uso policial”, diz o secretário.

Nos últimos quatro anos, a GCM de Limeira implantou sistema de rádio digital criptografado, 50 pistolas foram adquiridas, além de uniformes. Os guardas também passam por treinamentos e capacitações periódicas e o centro de formação da GCM de Limeira é considerado referência na formação de guardas municipais.

Outra ação estratégica do comando da corporação foi o trabalho policial integrado com Polícia Militar e Polícia Civil, o que racionaliza e otimiza o uso das forças policiais do município.

"Até a ligação para o 153 da Guarda, que antes era paga, foi transformada em ligação gratuita para ajudar a população a ter acesso à Guarda", informou o secretário.

Estatística 
No ano de 2013, a Guarda Municipal de Limeira registrou 931 ocorrências. No ano seguinte, com o início dos investimentos da reestruturação da Corporação, houve aumento de 66,6% no número de ocorrências, saltando para 1.551 registros por ano.

As guardas municipais paulistas existem em 211 municípios e reúnem um efetivo de 30 mil homens e mulheres. Os dados mostram que em 2015, as GCs apresentaram a distritos policiais 56.296 ocorrências de todos os tipos, sendo que 7.765 delas foram flagrantes – média de 4.000 ocorrências e 560 flagrantes por mês.

Nos números gerais do Estado, foram 2.981 casos de localização/apreensão de veículos, 2.839 casos de localização/apreensão de objetos; 1.240 ocorrências de captura de procurado da Justiça. Outro dado interessante é a alta produtividade de algumas corporações – 63,21% de todas as ocorrências registradas por Guardas Civis no Estado foram realizadas por 28,9% das corporações.

Guarda Municipal
Organizações de segurança
Limeira